Mannewitz ist der Name folgender Orte:

 Mannewitz (Pirna), Wüstung in Pirna, Sachsen
 Mannewitz (Wermsdorf), Ortsteil von Wermsdorf, Sachsen

Mannewitz ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Mannewitz (* 1990), deutscher Skilangläufer
 Lothar Mannewitz (1930–2004), deutscher Maler, Grafiker, Restaurator und Gestalter von Glasfenstern
 Mechthild Mannewitz (* 1926), deutsche Malerin und Grafikerin
 Tom Mannewitz (* 1987), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer